

Sigle 
 Extra Alta Tensione – Tensione anodica di tubi a raggi catodici e cinescopi
 Effective Access Time – Tempo di Accesso Effettivo alla memoria nella Paginazione su domanda
 Exercise activity thermogenesis, ovvero Termogenesi da attività fisica.

Cinema 
 Eat – film del 1963 di Andy Warhol

Codici 
 EAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wenatchee (WA), Stati Uniti d'America

Musica 
 Eat – gruppo musicale britannico
 Eat – EP di Poppy del 2021